Santarossa è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente friulano, è presente prevalentemente nel pordenonese.

Potrebbe derivare dal toponimo Santarossa di Pasiano.

In Italia conta circa 913 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani